Los nombres de Catedral de San Olaf es el nombre de varios edificios cristianos, catalogados como catedrales en honor a la San Olaf.

Advocación 
 San Olaf, u Olaf II el Santo, rey de Noruega.

Catedrales 
 Nota: Ordenadas por país, y luego por localidad/ciudad

En Dinamarca 
 Catedral de San Olaf, luterana, de la ciudad de Elsinor.

En Noruega 
 Catedral de San Olaf, luterana, de la ciudad de Bergen;
 Catedral de San Olaf, católica, de la ciudad de Trondheim;
 Catedral de San Olaf, católica, de la ciudad de Oslo;